

Результаты соревнований

Мужчины

Женщины

Достижения 

Первая победа в карьереПервый подиум в карьере

'''Победы на этапах кубка мира

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2021/2022
Кубок мира по лыжным гонкам